Danza macabra puede referirse a:
 Danza de la Muerte o Danza Macabra, género artístico y literario tardomedieval.
 Danza macabra (Holbein), colección de grabados de Hans Holbein el Joven, 1538.
 Danza macabra (Saint-Saëns), composición musical de Camille Saint-Saëns (su opus 40).
 Danza macabra (libro), libro ensayístico del escritor Stephen King sobre la ficción de terror.
 Danza macabra (Aquelarre), suplemento para el juego de rol Aquelarre, publicado varias veces entre mayo de 1992 y febrero de 2004.
 Cortège & Danse Macabre (Cortejo y Danza macabra), tercer movimiento del poema sinfónico Cantabile (suite sinfónica), por Frederik Magle (2009).